

Jezioro 
 Klukom (Kluki) – jezioro w granicach miasta Choszczno w województwie zachodniopomorskim

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Kluki – wieś w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Kluki 
 Kluki – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Kałuszyn 
 Kluki – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Mińsk Mazowiecki 
 Kluki – wieś w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Smołdzino 
 Kluki – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie pyrzyckim, w gminie Przelewice

Gmina i dawne gromady 
 Kluki – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim
 Kluki – dawna gromada w powiecie piotrkowskim w województwie łódzkim
 Kluki – dawna gromada w powiecie mińskim w województwie warszawskim

Miejscowości na Litwie i na Ukrainie
 Kluki – wieś na Litwie w rejonie ignalińskim w okręgu uciańskim
 Kluki – wieś na Litwie w rejonie malackim w okręgu uciańskim
 Kluki – wieś na Ukrainie w rejonie dubieńskim obwodu rówieńskiego

Linki zewnętrzne

Zobacz też 
 Kluki Ciemińskie, Kluki Żeleskie, Leśnictwo Kluki, Rezerwat przyrody Kluki, Stare Kluki, Wierzchy Kluckie